Мальта является унитарным государством, без федеральной структуры. Согласно Конституции, единственным элементом правительства ниже уровня республики является система местных советов. В 1993 году Мальта была разделена на 68 местных советов (муниципалитетов). Эти 68 местных советов являются основной формой местного самоуправления и объединяются в 5 административных регионов.

Список муниципалитетов 

Слово «Ħal» в полном наименовании является сокращением от Raħal — «деревня, небольшой городок».

Статистическое районирование 
Для статистических целей муниципалитеты Мальты объединяются в 5 регионов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ассоциации местных советов

 
Мальта
Мальта